Gryttjom, kan avse:

 Gryttjom – en by i Tierps kommun
 Gryttjom, Östhammars kommun – en by i Östhammars kommun
 Gryttjom, Härnösands kommun – en by i Härnösands kommun